Gabriella est la consonance italienne du prénom ou nom de famille Gabrielle. Il peut également désigner :
 Le Gabriella, un cruise-ferry de la compagnie finlandaise Viking Line ;
 Gabriella Cilmi, une chanteuse australienne.
 Gabriella, une chanteuse québécoise

 

Homonymie de prénom